Ого́джа — топоним.

 Огоджа — село в Амурской области России.
 Огоджа — город в штате Кросс-Ривер, Нигерия.